Mazagran se poate referi la:
 Mazagran - un fel de pahar utilizat de obicei pentru cafea
 Mazagran - o comună din provincia Mostaganem, Algeria
 Mazagran -  o băutură răcoritoare dulce pe bază de cafea care își are originea în Algeria